Duzentos — o número
200 — o ano 200 d.C.

0200